

Communes 
 Frontignan, une commune française située dans le département de l'Hérault ;
 Frontignan-de-Comminges, une commune française située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Frontignan-Savès, une commune française située dans le département de la Haute-Garonne.

Vins 
 Muscat de Frontignan